Propiolakton se može odnositi na:

 Alfa-Propiolakton (α-Propiolakton)
 Beta-Propiolakton (β-Propiolakton)